Jméno Markéta z Pernštejna mělo v minulosti více žen:

 Markéta z Pernštejna (†1392) – otec Jimram V. z Pernštejna, manžel Ješek Doubravička z Doubravice (†1415)
 Markéta z Pernštejna (*1472) – otec Zikmund z Pernštejna, manžel Petr starší ze Žerotína (†1530)
 Markéta z Pernštejna (*1514) – otec Jan IV. z Pernštejna (z 1 manž.), manžel Jindřich II. Münsterberský (1507–1548)